Martin Krenn ist der Name folgender Personen:

* Martin Krenn (Künstler) (* 1970), österreichischer Künstler
 Martin Krenn (Fußballspieler) (* 1981), österreichischer Fußballspieler